Indrapura (Air Putih), een plaats in Indonesië
Indrapura (Muara Sugihan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing